Телкруз има више значења:

 Телкруз (Кваутитлан де Гарсија Бараган), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Телкруз (Запотитлан де Вадиљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику